Сан-Марино впервые принял участие в Детском Евровидение 2013 в Киеве. Внутренним отбором, который прошёл 28 октября 2013 года, был выбран 15-летний Микеле Перниола, ставший популярным благодаря победе в конкурсе «Ti lascio una canzone». Живёт Микеле в Паладжано в Италии, однако оргкомитет конкурса позволил ему выступить за Сан-Марино, поскольку в стране, насчитывающей 32 тысячи жителей, не удалось найти подходящей кандидатуры. На прошедшем 30 ноября конкурсе он занял 10 место, набрав 42 балла. В 2014 году на Мальте Сан-Марино представила группа «The Peppermints», заняв 15 место, набрав 21 балл. В 2015 году Сан-Марино представила Камилла Исмаилова. Она заняла 14 место и набрала 36 баллов.
В 2016 году страна отказалась от участия в конкурсе и с тех пор не принимает в нем участие.

Участники

Фотогалерея

Голоса за Сан-Марино (2013 - 2015)

Примечания

Ссылки 
 Страница Сан-Марино на официальном сайте Детского конкурса Евровидение 
 Информация об участии Сан-Марино в конкурсе 2013 года на Esckaz.com

Музыка Сан-Марино